Ашагы́-Агджаке́нд ()/Шаумя́новск () (до 1938 года — в русских источниках: Нижний Агджакенд, в армянских: Неркин Шен ())) — посёлок городского типа в Геранбойском районе Азербайджана.

Посёлок находится на территории, на которую продолжает претендовать непризнанная Нагорно-Карабахская Республика и согласно её административно-территориальному делению входит в Шаумяновский район (НКР)

4 сентября 1961 года Шаумяновск получил статус посёлка городского типа.

История 
В июле 1923 года районы Азербайджанской ССР с преимущественно армянским населением (Шушинский, Джебраильский и части Джеванширского и Зангезурского уездов) были объединены в автономное образование (Автономная область Нагорного Карабаха (АОНК) (с 1937 года — Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО)).

При этом некоторые территории, на которых армяне также составляли этническое большинство, остались за пределами АОНК и были включены в состав двух районов АзССР, граничивших с НКАО (Шаумяновского и Ханларского). 26 июля 1989 года внеочередная сессия Совета народных депутатов Шаумяновского района Азербайджанской ССР приняла решение о вхождении в состав НКАО. В сентябре этого же года решением сессии Верховного Совета АзССР Шаумяновский район был упразднён. 14 января 1990 года Верховный Совет Азербайджанской ССР объединил Шаумяновский и Касум-Исмайловский районы в новое административно-территориальное образование — Геранбойский район. Одновременно власти осуществляли депортацию местного армянского населения.

2 сентября 1991 года совместная сессия Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов провозгласила образование Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в границах Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и населённого армянами прилегающего Шаумяновского района Азербайджанской ССР. Согласно административно-территориальному делению НКР, Шаумяновск входит в состав Шаумяновского района и продолжает именоваться Шаумяновск ().

29 апреля 1992 года посёлок был переименован в Ашагы-Агджакенд (), по-азербайджански «ашагы» означает «нижний», «агджа» — беловатый, «кенд» — село.

Летом 1992 года в ходе летнего наступления азербайджанских войск Шаумяновск (Ашагы-Агджакенд) и прилегающие территории перешли под контроль Азербайджана.

Население 
Согласно Всесоюзной переписи населения 1989 года, в Шаумяновске проживало 4166 человек.

13 июня 1992 года жители посёлка со всем остальным армянским населением района подверглись насильственной депортации, перебравшись в Нагорный Карабах, Армению и другие страны.

В настоящее время в посёлке проживают вынужденные переселенцы из города Ходжалы. В 2010 году население Шаумяновска оценивалось в 209 человек.

В июле 2011 года одна из улиц посёлка была переименована на улицу «Лидице» (). В 2012 году здесь состоялось открытие памятника, посвященного трагедии в Лидице и памятника в память о жертвах Ходжалинской резни.

Примечания 

Карабахский конфликт
Объекты, названные в честь Степана Шаумяна